Lengyel Ferenc (?–?) a III. kerületi TVE labdarúgója
 Lengyel Ferenc (1930) színész 
 Lengyel Ferenc (1961) színész, rendező
 Lengyel Ferenc (1966) magyar bajnok labdarúgó, edző